Муравський Дмитро Юрійович — український військовий фотограф в АТО.
 Муравський Вадим Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Валерій Муравський — прем'єр-міністр Молдови в 1991—1992 роках.
 Муравський Віктор Ілліч — радянський та український футболіст, нападник, майстер спорту СРСР.
 Муравський Леонід Ігорович — доктор технічних наук, професор.
 Муравський Микола Антонович — український художник, член НСПУ.
 Муравський Павло Іванович — хоровий диригент і педагог, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, професор Національної музичної академії імені П. І. Чайковського, почесний академік Академії мистецтв України, Герой України.
 Радослав Муравський — польський футболіст, півзахисник клубу «Лех».
 Рафал Муравський — польський футболіст, півзахисник клубу «Лех».
 Муравський Сергій Сергійович (1993—2014) — старший солдат, учасник російсько-української війни.

Польські прізвища
Українські прізвища